Вилайя (, ) — административная единица высшего порядка Алжира. Подразделяется на округа, а те в свою очередь — на коммуны (баладии). В Алжире насчитывается 48 вилай.

Вилайи с 1983 года

Вилайи с 1974 по 1983 годы 

С 1974 по 1983 существовал 31 вилайя:

1 Адрар

2 Эль-Аснам (Эш-Шелифф)

3 Лагуат

4 Умм-эль-Буаги

5 Батна

6  Беджая

7 Бискра

8 Бешар

9 Блида

10 Буира

11 Таманрассет

12 Тебесса

13 Тлемсен

14 Тиарет

15 Тизи-Узу

16 Алжир

17 Джельфа

18 Джиджель

19 Сетиф

20 Саида

21 Скикда

22 Сиди-Бель-Аббес

23 Аннаба

24 Гельма

25 Костантина

26 Медеа

27 Мостаганем

28 Мсила

29 Маскара

30 Уаргла

31 Оран

Департаменты и вилайи с 1962 по 1974 годы 

 После получения Алжиром в 1962 году государственной независимости от Франции в стране первоначально сохраняется деление на 15 департаментов, принятое в 1959 году. Это деление было подтверждено декретом №63-189 от 16 мая 1963 года. В 1968 году департаменты переименовываются в вилайи.
 Первоначально департаменты сохраняют французскую нумерацию, состоящую из одной цифры и одной буквы (и использующуюся, в частности, при кодификации автомобильных номеров), но уже 7 февраля 1963 года принимается новая нумерация из одной латинской буквы — от A до T. 20 января 1973 года нумерация снова изменена — теперь она состоит из двух цифр — от 01 до 15. 
 Французский департамент Медеа был переименован в 1962 году в Титтери, после чего в 1968 году соответствующая вилайя вновь получила первоначальное имя.
 Аналогично, французский департамент Орлеанвиль был переименован в 1962 году в Эш-Шелифф, в 1968 году стал вилайей Эль-Аснам, а в 1980 — вилайей Эш-Шелифф.

Во время Войны за независимость (1954—1962) 

Во время Войны за независимость Фронтом национального освобождения использовалась собственная система территориального деления страны на 6 вилай, обозначавшихся римскими цифрами (французская администрация использовала деление на департаменты). 7-ой вилайей считалась территория метрополии Франции:

Примечания 

Административное деление Алжира